Majorov steht für:

Alexander Majorov
Majorow